Meggers steht für:
 William Frederick Meggers (1888–1966), US-amerikanischer Physiker
 Meggers (Mondkrater), nach ihm benannter Krater auf der Mondrückseite